Годы правления первых 28 императоров Японии, в особенности первых 16, основаны на легендах.

Список императоров

См. также 
 Семейное дерево японских императоров

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 

 
Императоры
Япония